Ледовский — русская фамилия.

Известные носители 
 Ледовский, Андрей Мефодьевич (1914—2007) — советский дипломат.
 Ледовский, Иван Григорьевич (1920—1988) — Герой Советского Союза.
 Ледовский, Сергей Арефьевич (1862—1922) — священник Русской православной церкви, протоиерей.



См. также 
 Ледовской, Юрий Николаевич